Zhang kan som auktorsförkortning betyda:

 Aihua Zhang
 Bao-Shi Zhang
 Chao Zhang
 Dong Zhang
 Ding Cheng Zhang
 Dan-Dan Zhang
 De-Li Zhang
 Dianxiang Zhang
 Feng-Bin Zhang
 Fucheng Zhang
 Feng Zhang
 Gu-Ren Zhang
 Guang-Xue Zhang
 Gui Yun Zhang
 Hongbin Zhang
 Haichun Zhang
 Hai Dao Zhang
 Jing Zhang
 Jun-Feng Zhang
 Jun-Hua Zhang
 Jin Ning Zhang
 Jianping Zhang
 Junxia Zhang
 Jian Yong Zhang
 Jiangyong Zhang
 Jianying Zhang
 Li-Bing Zhang
 Li-Jie Zhang
 Li-Li Zhang
 Lu Lu Zhang
 Rui-Lei Zhang
 Shi Liang Zhang
 Shu Ren Zhang
 Wei-wei Zhang
 Xu Zhang
 Xian Chun Zhang
 Xue-Min Zhang
 Xinmin Zhang
 Xiu-Rong Zhang
 Ying-Chun Zhang
 Yongjin Zhang
 Ya-Lin Zhang
 Ya-Ping Zhang
 Yan-Quan Zhang
 Yutao Zhang
 Zhifei Zhang
 Zhenhua Zhang
 Zhi-Qiang Zhang
 Zhi-Sheng Zhang
 Zhi-Wei Zhang
 Zhi Yun Zhang

Robotskapade auktorsförkortningar